Леонид Семёнович Мерзликин (1935—1995) — русский поэт, член Союза писателей России.

Биография и творчество 
Родился в селе Белоярском (сейчас микрорайон города Новоалтайска).

Окончил культпросветшколу в с. Троицком, служил в армии, работал в Калманской районной газете. Первые стихи опубликованы в 1950 году в краевой молодёжной газете. В 1959 году поступил в Литературный институт им. Горького, который окончил в 1964 году. Тогда же в Москве, в издательстве «Молодая гвардия», вышел первый поэтический сборник «Купава» (1963).

Автор 12 поэтических книг, в том числе «Россия» (1965), «Таисья» (1967), «Ивушка» (1973), «Просека» (1981), «Зимняя роза» (1987), «Заря пылает» (1990). Сборник «Избранное» был издан посмертно.

Много печатался в периодических изданиях — журналах «Москва», «Сибирские огни», «Алтай», «Барнаул», газетах «Литературная Россия», «Алтайская правда» и др.

Лауреат Всероссийской литературной премии им. В. М. Шукшина (1990), муниципальной премии Барнаула.

Умер и похоронен в Белоярске.

Поэтические сборники 
 Мерзликин Л. С. Купава: стихи. — : Молодая гвардия, 1963.
 Мерзликин Л. С. Россия: стихи. — Барнаул, 1965.
 Мерзликин Л. С. Таисья: стихи. Поэмы. — Барнаул, 1967.
 Мерзликин Л. С. Лада: стихи. — Барнаул, 1970.
 Мерзликин Л. С. Проталинка: стихи для детей дошк. и млад. шк. возраста. — Барнаул, 1973.
 Мерзликин Л. С. Снежное утро: стихи. — : Современник, 1974.
 Мерзликин Л. С. Поэмы. — Барнаул: Алтайское книжное издательство, 1977. — 96 с. 
 Мерзликин Л. С. Облепиха-ягода: стихи. — Барнаул, 1978.
 Мерзликин Л. С. Стихи, поэмы. — Барнаул, 1983.
 Мерзликин Л. С. Зимняя роза: стихотворения и поэмы. — Барнаул, 1987.
 Мерзликин Л. С. Избранное: стихотворения и поэма. — Барнаул, 1997.
 Мерзликин Л. С. Избранное: Стихотворения. Поэмы. — Барнаул; Новосибирск: ИД «Сова», 2005.

Литература 
 Смирных, В. Искренность//Алтайская правда, 1990, 14 авг.
 Кривоносов, Я. Е. 60 лет со дня рождения поэта Л. С. Мерзликина//Страницы истории Алтая. 1995 г.: календарь знаменат. и памят. дат. Барнаул, 1994. C. 64-67. Библиогр.: с. 67 (7 назв.).
 Токмаков, В. Короли и капуста//Ликбез. Барнаул, 1994. N 7. C. 63.
 Башунов, В. Памяти Л. Мерзликина//Алтай. 1995. N 4/5.
 Юдалевич, М. Король поэтов: к 60-летию Л. Мерзликина//Барнаул. 1995. N 3. C. 3-5: портр. на 2-ой с. обл.
 Бахаев, Л. «Здравствуй, друг мой закадычный!»//Алтайская правда. 1996, 17 авг.
 Забелин, П. Слово о поэте//Мерзликин, Л. Избранное: стихотворения и поэмы. Барнаул, 1997. С. 5-24: портр.
 Каширцева, Г. И. Мерзликин Леонид Семенович//Энциклопедия Алтайского края. Барнаул, 1997. Т. 2. C. 224: портр.
 Юдалевич, Б. М. Литература Алтайского края//Энциклопедия Алтайского края/Л. С. Мерзликин. Барнаул, 1997. С. 276—277
 Яновский, Н. Н. Мерзликин Л. С.//Материалы к словарю «Русские писатели Сибири XX века»: биобиблиогр. сведения. Новосибирск: Горница, 1997. C. 110.
 Кудинов, И. Год жизни: повесть в дневниках// Кудинов, И. Избранное/О Мерзликине. Барнаул, 2000. C. 323—416.
 Соколова, Г. И. Мерзликин Леонид Семенович // Барнаул: энциклопедия. Барнаул, 2000. C. 184.

Ссылки 
 http://www.merzlikin.info

Персоналии по алфавиту
Персоналии:Алтайский край
Персоналии:Барнаул
Родившиеся в 1935 году
Умершие в 1995 году
Писатели России XX века
Писатели Алтайского края
Поэты России
Выпускники Литературного института имени А. М. Горького